Buslijn 64 (Amsterdam)
Buslijn 64 (Delft)
Buslijn 64 (Den Bosch)
Buslijn 64 (Almelo-Overdinkel)
Buslijn 64 (Horst-Griendtsveen)
Buslijn 64 (Zaandijk-Zaandam)
Buslijn 64 (Zevenaar-Doesburg)